Нойхаус может означать:

 Германия
 Нойхаус () — коммуна в земле Нижняя Саксония.
 Нойхаус-ам-Инн () — коммуна в земле Бавария.
 Нойхаус-ан-дер-Пегниц () — коммуна в земле Бавария, на реке Пегниц.
 Нойхаус-ам-Реннвег () — город в земле Тюрингия.
 Нойхаус-Ширшниц () — коммуна в земле Тюрингия.

 Австрия
 Нойхаус () — коммуна в федеральной земле Каринтия.
 Нойхаус-ам-Клаузенбах () — коммуна в федеральной земле Бургенланд.

 Чехия
 Нойхаус — немецкое название города Йиндржихув-Градец.

 Персоналии
 Нойхаус, Николаус Пода фон (1723—1798) — немецкий энтомолог и иезуит.
 Нойхаус, Свен (род. 1978) — немецкий футболист.
 Нойхаус, Уве (род. 1959) — немецкий футболист, тренер.

См. такеже 
 Нейгауз (значения)